Brattifjallgarður kan syfta på följande platser:

Island 

 Brattifjallgarður (bergstopp), Norðurland eystra, 
 Brattifjallgarður (bergskedja), Austurland, 

Robotskapade Islandförgreningar